Francisco Fuentes puede hacer referencia a:

 Francisco Fuentes (1870-1934), actor español.
 Fuentes Man, seudónimo de Francisco Fuentes Manuel (1929-1994), dibujante de historietas español.
 Francisco Fuentes Gallardo (1949-), político español del PSOE.
 Francisco Fuentes (1963-2016), humorista colombiano.